Begoña steht für:

 Begoña (Bilbao), ein Bezirk der baskischen Stadt Bilbao
 Begoña (Vorname), weiblicher Vorname
 Mary Begoña (1925–2020), spanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Begonia